Goczałkowice-Zdrój (gemeente), een landgemeente in het Poolse woiwodschap Silezië, in powiat Pszczyński
 Goczałkowice-Zdrój (plaats), een plaats in bovenstaande gemeente